Miss You (Aaliyah) (2003)
 Miss You (The Rolling Stones) (1978)
 Miss You (Louis Tomlinson) (2017)
 Miss You (Jérémie Makiese) (2022)